Die Ewige Tabelle der TFF 1. Lig ist eine Auflistung aller Meisterschaftsspiele der zweithöchsten türkischen Spielklasse, der heutigen TFF 1. Lig, seit ihrer Gründung 1963. In der Liste werden alle Spielzeiten der zweithöchsten türkischen Spielklasse ohne Berücksichtigung der mehrmals durchgeführten Namensänderungen der Liga zusammengefasst. So hieß bis zum Sommer 2008 die höchste türkische Spielklasse, die heutige Süper Lig, noch 1. Lig, während die zweithöchsten türkische Spielklasse, die heutige TFF 1. Lig, 2. Lig A Kategorisi hieß. Bis zum Sommer 2001 hieß die zweithöchste Spielklasse nur 2. Lig, während aktuell die dritthöchste türkische Spielklasse den Namen TFF 2. Lig trägt.

Der Berechnung wird die 2-Punkte- (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden) und die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Diese trat in der Liga ab der Saison 1987/88 in Kraft. Ein Umrechnung der Spielzeiten in der die 2-Punkte-Regel Gültigkeit hatte auf die heutige 3-Punkte-Regel wurde nicht durchgeführt.

Die Liste berücksichtigt nur Spiele des normalen Ligabetriebs. Playoff-, Qualifikations- und Relegationsspiele, wie sie in einigen Spielzeiten stattfanden bzw. immer noch stattfinden werden nicht berücksichtigt.

In Fettschrift dargestellte Vereine werden in der Saison 2017/18 in der TFF 1. Lig spielen (Stand: 21. Juni 2017).

Stand: Saisonstart 2016/17 (21. Juni 2017)

Fußnoten

 Süper Lig (1. Liga)
 TFF 1. Lig (2. Liga)
 Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig (TFF 2. Lig, 3. Liga)
 Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig (TFF 3. Lig, 4. Liga)
 Amateur (5. Liga)

Siehe auch 
 Türkischer Fußballmeister
 Ewige Tabelle der Süper Lig
 TFF 1. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse von 1967 bis 2001 auf tff.org (türkisch)
 All-time Table 1963-64 to 2003-2004. angelfire.com (englisch)

Einzelnachweise 

TFF 1. Lig
TFF 1. Lig